Linder se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Hunt Linder
 Hans Peter Linder